Бута:
 Бута — город и административный центр провинции Нижнее Уэле Демократической Республики Конго.
 Бута — миндалевидный узор, известный у многих народов Востока.
 «Бута» — азербайджанский фильм
 Бута, Корнел (род. 1977) — румынский футболист.

См. также 
 
 
 
 Бута-Ранкиль 
 Бутта
 Buta Airways